Gaberovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Габерово) :
Gaberovo, village bulgare de l'obchtina de Pomorie, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Gaberovo, village bulgare de l'obchtina de Madjarovo, situé dans l'oblast de Khaskovo.